Fust ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Fust (1899–1974), deutscher Politiker und Reichstagsabgeordneter (NSDAP)
 Horst Fust (1930–2003), deutscher Journalist und Chefredakteur der BILD
 Johannes Fust (~1400–1466), deutscher Jurist, Buchdrucker und Verleger
 John Fust (* 1972), kanadisch-schweizerischer Eishockeyspieler und -trainer
 Walter Fust (* 1941), Schweizer Maschineningenieur und Unternehmer
 Willi Fust (1926–2003), Schweizer Architekt und Maler

Fust steht zudem für:
 Dipl. Ing. Fust, ein Schweizer Elektrohaushaltsgeräte-, Unterhaltungselektronik- und Computer-Fachhändler

Siehe auch:
 Faust
 Füst
 Fuest